Беггон або Бего (*Bego, д/н — бл. 843) — герцог Аквітанії у 840-х роках.

Життєпис 
Про походження Беггона існують значні суперечності. Саме про нього згадується лише у «Нантській хроніці». Відповідно до неї король Карл II Лисий призначив Беггона, батьки його не називаються герцогом Аквітанії. Ймовірно це відбулося у 839 або 840 році після повалення суперника — Піпіна II. Беггон звів фортецю неподалік від міста Нант. Проте загинув у 843 році у битві при Дуріні під час повстання Ламберта II, графа Нанта, якому допоміг Номіное, герцог Бретані. Поховано Беггона в Сен-Ілер-де-Луле.

З огляду на відсутність якихось відомостей про Беггона до призначення на посаду, а також з огляду на збіг кінця його життя з діяльністю Бернарда II, графа Пуатьє, то низка дослідників вказують, що Беггон і Бернард є однією особою, з якихось причин переплутаною в хроніці. так само Бернард II загинув у битві з Дамбертом Нантським у 844 році. При цьому інші хроніки переказуючи події цього протистояння не вказують на Беггона як герцога Аквітанії. Тому можливо Бернард Пуатьєський отримав посаду герцога, але в сенсі військового очільника, а не цивільного управлінця, на час війни з заколотниками проти влади Карла II Лисого в Аквітанії. При цьому висловлюється думка, що ці події відбувалися саме у 844 року, висловлюючи гіпотезу, що Бернард міг мати друге ім'я Беггон.

Іншою плутаниною є визнання дружиною Беггона позашлюбну доньку імператора Людовика I Благочестивого — Альпаїс. Втім більшість джерел вказує на неї як дружину іншого Беггона, графа Паризького. Разом з тим дружиною Бернарда-Беггона напевніше була Теуда, від якої він мав син Бернарда.

Джерела 
   Bégo 
   Ducs d'Aquitaine 
   DUKES of AQUITAINE 9th-10th centuries 

Герцоги Аквітанії